La Süper Lig 2011-2012 è stata la 54ª edizione della massima divisione del campionato di calcio turco. La stagione è iniziata il 9 settembre 2011 ed è terminata il 12 maggio 2012. Il Galatasaray ha vinto il titolo per la 18ª volta.

Novità 
Al termine della stagione 2010-2011, le tre ultime classificate, Bucaspor, Kasımpaşa e Konyaspor erano state retrocesse in TFF 1. Lig. Al loro posto erano state promosse le prime tre della 1. Lig, Mersin İdman Yurdu, Samsunspor e Orduspor.

Regolamento 
Le 18 squadre si sono affrontate in un girone di andata e ritorno, per un totale di 34 giornate.
Al termine le squadre classificate dal primo al quarto posto hanno partecipato ai playoff per il titolo di campione di Turchia, mentre quelle piazzate dal quinto all'ottavo posto si sono affrontate nei playoff per un posto nella UEFA Europa League 2012-2013.
Le ultime tre classificate sono retrocesse in TFF 1. Lig.

Squadre partecipanti

Prima fase

Classifica

Legenda:
      Ammesse ai play-off per il titolo
      Ammesse ai play-off per l'Europa League
      Retrocesse in TFF 1. Lig 2012-2013

Risultati

Play-off per il titolo

Classifica 

Legenda:
      Campione di Turchia e ammessa alla UEFA Champions League 2012-2013
      Ammessa alla UEFA Champions League 2012-2013
      Ammesse alla UEFA Europa League 2012-2013

Risultati

Play-off per l'Europa League

Classifica 

Legenda:
      Ammessa alla UEFA Europa League 2012-2013

Risultati

Classifica marcatori

Verdetti 
 Campione di Turchia: 
 In UEFA Champions League 2012-2013:  (alla fase a gironi),  (al terzo turno di qualificazione)
 In UEFA Europa League 2012-2013:  (al terzo turno di qualificazione), ,  (al secondo turno di qualificazione).
 Retrocesse in TFF 1. Lig:  , ,

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
Campionato turco di calcio